La detentrice del titolo è Timea Bacsinszky, ma ha deciso di partecipare anzi al concomitante torneo di Doha.

In finale Sloane Stephens ha sconfitto Dominika Cibulková con il punteggio di 6–4, 4–6, 7–65.

Teste di serie 

  Viktoryja Azaranka (secondo turno, ritirata)
 Sloane Stephens (campionessa)
 Anastasija Pavljučenkova (quarti di finale)
 Johanna Konta (secondo turno)

 Alison Van Uytvanck (primo turno)
 Johanna Larsson (quarti di finale)
 Danka Kovinić (secondo turno)
 Yanina Wickmayer (semifinale)

Qualificate 

  Kiki Bertens (primo turno)
  Louisa Chirico (primo turno)
  Samantha Crawford (primo turno)

 Julia Glushko (secondo turno)
 Urszula Radwańska (primo turno)
 Maria Sakkarī (primo turno)

Wildcard 

  Naomi Ōsaka (quarti di finale)
  Victoria Rodríguez (primo turno)

 Ana Sofía Sánchez (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Abierto Mexicano Telcel 2016
WTA Tour 2016